VfB Germania Halberstadt (celým názvem: Verein für Breitensport Germania Halberstadt e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí v sasko-anhaltském městě Halberstadt. Založen byl v roce 1949 pod názvem BSG Reichsbahn Halberstadt. Svůj současný název nese od roku 1997. Od sezóny 2017/18 působí v Regionallize Nordost, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Friedensstadionu s kapacitou 5 000 diváků. Klubové barvy jsou černá, červená a bílá.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl lehké atletiky, stolního tenisu, juda a gymnastiky.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1949 – BSG Reichsbahn Halberstadt (Betriebssportgemeinschaft Reichsbahn Halberstadt)
 1950 – BSG Lokomotive Halberstadt (Betriebssportgemeinschaft Lokomotive Halberstadt)
 1971 – BSG Lokomotive/Vorwärts Halberstadt (Betriebssportgemeinschaft Lokomotive/Vorwärts Halberstadt)
 1976 – BSG Lokomotive Halberstadt (Betriebssportgemeinschaft Lokomotive Halberstadt)
 1990 – ESV Halberstadt (Eisenbahnersportverein Halberstadt e. V.)
 1994 – VfB Halberstadt 1949 (Verein für Breitensport Halberstadt 1994 e. V.)
 1997 – fúze s FC Germania 1900 Halberstadt ⇒ VfB Germania Halberstadt (Verein für Breitensport Germania Halberstadt e. V.)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1948–1950: Landesklasse Sachsen-Anhalt Nord
 1950–1953: Bezirksklasse Magdeburg
 1953–1957: Bezirksliga Magdeburg
 1958–1962: II. DDR-Liga – sk. 3
 1962–1963: DDR-Liga Nord
 1963–1966: Bezirksliga Magdeburg
 1966–1967: DDR-Liga Nord
 1967–1971: Bezirksliga Magdeburg
 1971–1975: DDR-Liga – sk. C
 1975–1976: Bezirksliga Magdeburg
 1976–1977: DDR-Liga – sk. C
 1977–1979: Bezirksliga Magdeburg
 1979–1980: DDR-Liga – sk. C
 1980–1990: Bezirksliga Magdeburg
 1990–1992: Verbandsliga Sachsen-Anhalt
 1992–1994: Bezirksliga Magdeburg
 1994–2000: Landesliga Sachsen-Anhalt Mitte
 2000–2003: Verbandsliga Sachsen-Anhalt
 2003–2011: Fußball-Oberliga Nordost Süd
 2011–2012: Fußball-Regionalliga Nord
 2012–2016: Fußball-Regionalliga Nordost
 2016–2017: Fußball-Oberliga Nordost Süd
 2017– : Fußball-Regionalliga Nordost

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1949